

L'Elster Blanche, sous-affluent de l'Elbe.
L'Elster Noire, affluent de l'Elbe.

Voir aussi